Muzyka
 Creedence Clearwater Revival – amerykański zespół muzyczny (1967–1972)
 Creedence Clearwater Revival – debiutancki album zespołu Creedence Clearwater Revival (1968)

 Nauka i technologia
 CCR (condition code register) – rejestr procesora opisujący i kontrolujący jego stan
 CCR (Comparison Category Rating) – skala oceny jakości próbek dźwiękowych

 Biologia i medycyna
 CCR – parametr do oceny wielkości filtracji kłębuszkowej
 CCR – receptor β-chemokinowy

 Motoryzacja
 CCR – model samochodu szwedzkiej marki Koenigsegg

 Rekreacja
 CCR (closed-circuit rebreather) – aparat oddechowy o obiegu zamkniętym

 Inne
 CCR (Catholic Charismatic Renewal) – ruch w Kościele katolickim
 CCR (curly coated retriever) – rasa psa